Poo steht für:
 Poo (Cabrales), eine Parroquia (Kirchengemeinde) in Cabralesin in Spanien  
 Poo (Llanes), eine  Parroquia am Jakobsweg in Llanes in Spanien

Poo ist der Familienname folgender Personen:
 Mu-Ming Poo (* 1948), chinesisch-US-amerikanischer Neurowissenschaftler

poo steht für:
 Central Pomo (ISO-639-3-Code), Sprache der Pomo in Kalifornien

PoO steht für:
 Polonium(II)-oxid, radioaktiver Stoff

POO steht für:
 Poços de Caldas Airport (IATA-Code), Flughafen von Poços de Caldas, Minas Gerais, Brasilien

Siehe auch:
 No Poo
 Fernando Póo
 Po
 Pau (Begriffsklärung)

Abkürzung